Laschan bezeichnet

 die Gemeinde Lažany u Sychrova, Okres Liberec, Tschechien
 die Gemeinde Lažany u Blanska, Okres Blansko, Tschechien
 die Gemeinde Lažany u Doubravice, Okres Strakonice, Tschechien
 dien Ortsteil Lažany (Skuteč) von Skuteč, Okres Chrudim, Tschechien

Laschan ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Laschan (1811–1897), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Claudia Laschan (* 1964), österreichische Politikerin